

Santi 
 San Donato d'Arezzo – vescovo, celebrato il 7 agosto
 San Donato – vescovo di Besançon, celebrato il 7 agosto
 San Donato di Eurea – vescovo, celebrato il 30 aprile
 San Donato di Montevergine – abate del Santuario di Montevergine, celebrato il 13 novembre
 San Donato da Ripacandida – noto anche come San Donatello, celebrato il 17 agosto
 San Donato – uno dei martiri di Concordia Sagittaria, celebrati il 17 febbraio
 San Donato di Fiesole – vescovo, celebrato il 22 ottobre
 San Donato di Imola – arcidiacono (V secolo), celebrato il 7 agosto
 Santi Primo e Donato – diaconi martiri, celebrati il 9 febbraio

Geografia

Comuni 
 San Donato di Lecce – comune italiano in provincia di Lecce
 San Donato di Ninea – comune italiano in provincia di Cosenza
 San Donato Milanese – comune italiano nella città metropolitana di Milano
 San Donato Val di Comino – comune italiano in provincia di Frosinone
 San Donà di Piave – comune italiano nella città metropolitana di Venezia

Frazioni 
• San Donato - frazione di Carinola, in provincia di Caserta
 San Donato – frazione di Anzi, in provincia di Potenza
 San Donato – frazione di Fabriano, in provincia di Ancona
 San Donato – frazione di Lamon, in provincia di Belluno
 San Donato – frazione di Orbetello, in provincia di Grosseto
 San Donato – frazione di Parma
 San Donato – frazione di San Gimignano, in provincia di Siena
 San Donato – frazione di San Miniato, in provincia di Pisa
 San Donato – frazione di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa
 San Donato – frazione di Sassari
 San Donato – frazione di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila
 San Donato a Fronzano – frazione di Reggello, nella città metropolitana di Firenze
 San Donato in Collina – frazione di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno, nella città metropolitana di Firenze
 San Donato in Taviglione – frazione di Sassocorvaro, in provincia di Pesaro e Urbino
 San Donato in Poggio – frazione di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze

Casali 
 San Donato – antico casale della diocesi di Ariano, nell'attuale territorio  comunale di Ariano Irpino

Quartieri 
 San Donato – quartiere di Bologna
 San Donato – quartiere di Lucca
 San Donato – quartiere di Torino

Altro 
 San Donato – fermata della linea M3 della metropolitana di Milano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Donato
 Gruppo ospedaliero San Donato